Czerwone Wzgórze – szczyt na Wyspie Króla Jerzego
Miejscowości w USA:
 Red Hill – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Red Hill – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
Gminy w USA:
 Red Hill (ang. Red Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Red Hill (ang. Red Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell

Miejscowości w Australii
 Red Hill – miejscowość w stanie Queensland
 Red Hill – miejscowość w stanie Wiktoria
 Red Hill – miejscowość w Australijskim Terytorium Stołecznym
 Red Hill – miejscowość w stanie Australia Zachodnia